Jonas Svensson peut être :
 Jonas Svensson (1966-), tennisman suédois ;
 Jonas Svensson (1993-), footballeur international norvégien.